

Mécanique 
 Point mort haut, en mécanique avec un dispositif utilisant un piston alternatif

Paris hippiques 
 Pari Mutuel Hippodrome enregistre les paris uniquement sur les hippodromes, et non sur un plan national à l'instar du PMU, voir Pari Mutuel.